

Зарічна — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Зарічна — присілок, Комишловський район, Свердловська область
 Зарічна — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Зарічна — присілок, Нижньотагільський міський округ, Свердловська область
 Зарічна — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Зарічна — село, Талицький міський округ, Свердловська область
 Зарічна — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Зарічне
 Зарічний